En Pologne, Moczydło peut désigner :

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Moczydło, un village dans le powiat de Bytów,
 Moczydło, un village dans le powiat de Kartuzy.

 dans d'autres voïvodies :
 Moczydło, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Moczydło, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Moczydło, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Moczydło, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 Moczydło, un village dans la voïvodie de Silésie.